Джумабеков — фамилия; имеет женскую форму Джумабекова.
 Джумабеков, Дастан Артисбекович (род. 1976) — киргизский политический деятель, спикер Жогорку Кенеша КР, депутат Жогорку Кенеша V и VI созывов.
 Джумабеков, Тулеген Алтаевич (род. 1938) — учёный, д. м. н., профессор. 
 Джумабеков, Шеримбек (1900—1964) — колхозник, чабан, Герой Социалистического Труда.